Хедвиг фон Бранденбург () може да се отнася за:
 Хедвиг фон Бранденбург (1140–1203), маркграфиня на Майсен
 Хедвиг фон Бранденбург (1540–1602), княгиня на Брауншвайг-Волфенбютел
 Хедвиг София фон Бранденбург (1623–1683), ландграфиня на Хесен-Касел
 Хедвиг фон Брауншвайг-Волфенбютел (1580–1657), херцогиня на Брауншвайг-Харбург